San Leonardo puede hacer referencia a:

Religión

Santos 
 Leonardo de Noblac (496-559), eremita - Festividad: 6 de noviembre.
 Leonardo Murialdo (1828-1900), sacerdote italiano - Festividad: 30 de marzo (Santoral católico) - 13 de mayo (Festividad salesiana)
 Leonardo de Puerto Mauricio (????-1751), franciscano italiano - Festividad: 26 de noviembre.

Templos 
 Iglesia de San Leonardo, iglesia románica ubicada en Zamora, España.

Toponimia 
 San Leonardo, en la provincia de Soria, España.
 San Leonardo, en la provincia de Udine, Italia.
 San Leonardo in Passiria, en la provincia de Bolzano, Italia.
 San Leonardo, en la provincia de Nueva Écija, Filipinas.
 Narrillos de San Leonardo, en la provincia de Ávila, España.

Otros 
 Marquesado de San Leonardo, título nobiliario español creado por Felipe IV de España.
 Marquesado de San Leonardo de Yagüe, título nobiliario español creado por Francisco Franco.
 Norma San Leonardo Club de Fútbol, equipo de fútbol de España, de la villa de San Leonardo de Yagüe en Soria.